Sheinberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carrie Sheinberg (geboren 1972), US-amerikanische Skirennläuferin
 Bill Sheinberg, US-amerikanischer Filmproduzent
 Jonathan Sheinberg, US-amerikanischer Filmproduzent
 Sidney Sheinberg (1935–2019), US-amerikanischer Manager und Filmproduzent

Scheinberg ist der Familienname folgender Personen:
 Chaim Pinchas Scheinberg (1910–2012), israelischer Rabbi
 Isai Scheinberg (geboren ca. 1946), israelisch-kanadischer Unternehmer
 Mark Scheinberg (geboren 1973),  israelisch-kanadischer Unternehmer

Siehe auch:
 Scheinberg, höchster Berg des Steigerwaldes, Mittelfranken